Катрон:

 Катрон (округ, Нью-Мексико) — округ в штате Нью-Мексико в США.
 Катрон, Келли — американский модный критик, писательница и телевизионная персона.